Липец — название географических объектов и фамилия.

Населённые пункты

Болгария 
 Липец — село в Смолянской области.

Македония 
 Липец — село в общине Виница.

Россия 
 Липец — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Липец — возможное название древнего русского города (по другим версиям — Липовецк, Липовечск), центра Липецкого княжества, стоявшего у реки Липец предположительно на месте современного Липецка. Уничтожен в 1284 году в ходе монгольского нашествия на Русь.

Река 
 Липец (Липчик) — река в Белгородской области России и Харьковской области Украины, приток реки Харьков.

Фамилия 
 Липец, Альфонс Ильич (1881—1950) — русский и американский инженер-механик, изобретатель в областях паровозостроения и паровозного хозяйства.
 Липец, Давид Александрович (Петровский-Липец, 1886—1937) — советский экономист, политолог, брат Ф. Е. Липец.
 Липец, Ефраим Хаимович (1902—1964) — генерал-майор Советской Армии, племянник Ф. Е. Липец.
 Липец, Рахиль Соломоновна (1906—1998) — собирательница фольклора в Московской области и в северных районах СССР.
 Липец, Фанни (Фаина) Ефимовна (более известна как Нюрина; 1885—1938) — советский деятель юстиции, исполняющая обязанности прокурора РСФСР.
 Липец, Юлий Григорьевич (1930—2006) — советский и российский географ.
 Келян-Липец, Урсула (1960) — польская прыгунья в высоту.

Примечания